Jilong bezeichnet

Keelung (Jilong, ), eine Stadt in der Republik China auf Taiwan
Keelung (Fluss) (Jilong-Fluss, ), einen Fluss in der Republik China auf Taiwan
Gyirong (tib. skyid-grong, ), einen Kreis in Tibet